Rebatet est un patronyme français porté par :

 Lucien Rebatet (1903 - 1972), écrivain, journaliste et critique musical et cinématographique français.
 Robert Rebatet (1928 - 1995), graveur médailleur français.
 Jean-Paul Rebatet (1951), entraîneur français de basket-ball.

Patronyme français